Die Abkürzung JNU steht für:

 Jawaharlal Nehru University
 Juneau International Airport (IATA-Code)

JNU